Die Abkürzung TCOS steht für:
 The Chronicles of Spellborn, ein Massen-Multiplayer-Online-Rollenspiel
 Telesec Chipcard Operating System, ein Betriebssystem für Chipkarten, siehe TCOS

Abkürzung